Die Baureihe 219 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 ab 1968 die ehemalige Gasturbinen-Diesellokomotive Baureihe V 169
 ab 1992 die Diesellokomotiven Baureihe 119 der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe 119